Чемпионат Португалии по футболу 1975—1976 является 42-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 22-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 16 команд, было сыграно 240 матчей и забит 681 гол (в среднем 2,84 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица 

1 Клубы квалифицировались в Кубок Интертото.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Futebol Portugues em Numeros
 Статистика на rsssf.com

1975/1976
Португалия
Португалия
1975 год в Португалии
Спорт в Португалии в 1976 году